Like Me – singolo delle Girlicious del 2008
 Like Me – singolo di Lil Durk del 2015
 Like Me – film del 2017 diretto da Robert Mockler
 Like Me – serie televisiva per ragazzi